Op Roland Garros 2021 speelden de vrouwen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 30 mei tot en met zaterdag 12 juni.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, bereikte de tweede ronde waar zij tijdens de tweede set van haar partij tegen de Poolse Magda Linette de strijd moest opgeven wegens een heupblessure.

De als tweede geplaatste Japanse Naomi Osaka won haar openingspartij, maar zag af van deelname aan de (verplichte) persconferentie, zoals zij enkele dagen eerder had aangekondigd. Zij kreeg een boete van $15.000 plus een waarschuwing dat herhaling zou kunnen leiden tot diskwalificatie van het toernooi. Hierop kondigde Osaka aan dat zij zich uit het toernooi terugtrok.

Titelverdedigster Iga Świątek uit Polen was het achtste reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door de Griekse Maria Sakkari.

De ongeplaatste Barbora Krejčíková uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als 31e geplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova in drie sets. Krejčíková wist voor het eerst in haar loop­baan een grandslamtoer­nooi in het enkelspel op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2021. Zij won € 1.400.000 prijzen­geld op dit toernooi. Krejčíková werd hiermee de eerste Tsjechische Roland Garros-enkelspelwinnares sinds Hana Mandlíková in 1981, veertig jaar eerder.

Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens (reekshoofd 14) bereikte de derde ronde, waarin ook zij werd geklopt door de Griekse Maria Sakkari.
 Alison Van Uytvanck verloor in de eerste ronde van de Italiaanse Martina Trevisan.
 Greet Minnen wist zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel te veroveren – daar verloor zij haar openingspartij van de Tsjechische Petra Kvitová.

Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Kiki Bertens (reekshoofd 16) verloor in de eerste ronde van de Sloveense Polona Hercog.
 Arantxa Rus verloor haar openingspartij van de Roemeense Mihaela Buzărnescu.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Grandslamdebutantes 
De volgende speelsters namen voor het eerst in hun loopbaan deel aan de hoofdtabelvan een grandslamtoernooi in het enkelspel:
  María Camila Osorio Serrano (WTA-98)
  Ekaterine Gorgodze (WTA-222)
  Liang En-shuo (WTA-295)
  Océane Babel (WTA-1105)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2021